El Torneig d'Acapulco 2020, conegut oficialment com a Abierto Mexicano Telcel 2020, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 500 del circuit ATP masculí i als International Tournaments del circuit WTA femení. La 27a edició del torneig es va disputar entre el 24 i el 29 de febrer de 2020 al Princess Mundo Imperial d'Acapulco, Mèxic.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar a Acapulco per tercera ocasió.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2020
ATP Tour 2020
WTA Tour 2020